Shima steht für:

 Provinz Shima, ehemalige japanischen Provinz
 Shima (Mie), Stadt in der japanischen Präfektur Mie
 Shima (Fukuoka), Gemeinde im Landkreis Itoshima der japanischen Präfektur Fukuoka
 Shima (Longhai), Regierungssitz der kreisfreien Stadt Longhai in der chinesischen Provinz Fujian
 Shima (Youxian), Großgemeinde des Stadtbezirkes Youxian in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shima (Dazhai), Dorf der Großgemeinde Dazhai in der chinesischen Provinz Shanxi

Shima ist der Familienname folgender Personen:
 Shima Hideo (1901–1998), japanischer Eisenbahningenieur
 Hiroo Shima (* 1963), japanischer Skispringer
 Masatoshi Shima (* 1943), japanischer Computeringenieur
 Takumi Shima (* 1967), japanischer Fußballspieler
 Yurika Shima (* 1998), japanische Geigerin
 Yuriko Shima (* 1959), japanische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Jima
 Schima (Begriffsklärung)
 Šíma